CYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crystal Lake (Stati Uniti)